

Hydronymes 
 La Ganière est une rivière des départements de l'Ardèche et du Gard, en régions Rhône-Alpes et Languedoc-Roussillon, et un affluent droit de la Cèze, donc un sous-affluent du Rhône.
 La Ganière est une petite rivière du département des Alpes-Maritimes, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur  et un affluent gauche du Loup